Kotlářka může označovat:

 Kotlářka (Košíře) – viniční usedlost  v Košířích v Praze 5, též název ulice
 Tramvajová smyčka Kotlářka – smyčka tramvají  na Smíchově v Praze 5, asi 400 m od košířské usedlosti Kotlářka, v prodloužení ulice Ke Kotlářce; Kotlářka je též název nácestných tramvajových zastávek
 Kotlářka (Dejvice) – usedlost v Dejvicích v Praze 6
 Kotlářka (stadion) – sportoviště Ústavu tělesné výchovy a sportu ČVUT v Dejvicích v Praze 6
 SK Kotlářka – sportovní klub Kotlářka v Dejvicích v Praze 6
 SK Kotlářka, oddíl softballu a baseballu
 Na Kotlářce – ulice v Dejvicích v Praze 6